Blacklight: Tango Down - ММО шутер от первого лица, вышедший на PS3, X-BOX 360, PC. Вторая часть игры - Blacklight: Retribution. Дата релиза: 7 июля 2010 года (сейчас недоступна в Steam). Разработчик - Zombie Studios. Игра создана на движке: Unreal Engine 3.

Сюжет игры 
Команда Blacklight Tango была послана в город Балик на поиски пропавшего полковника Кляйна и его личной команды. Страна недавно была поглощена войной с момента, как ее президент был убит. Полагают, что группа повстанцев, The Order, которая убила президента, также замешана в пропаже или убийстве команды полковника Кляйна.

Когда команда Blacklight Tango уже почти готова атаковать штаб-квартиру повстанцев, ее члены получают сообщение от своего командира, в котором говориться, что гражданские были заражены неизвестным вирусом, и теперь атакуют всех, с кем сталкиваются. И вот в момент, когда Blacklight Tango сталкиваются в битве с The Order, на обе стороны нападают сумасшедшие гражданские. Из-за сложившихся обстоятельств, отряду спецназа приказывают остановить группировку The Order любой ценой.

Прекращение поддержки игры 
Поддержка игры прекращена. Страница в Steam недоступна.

Примечания 
Blacklight: Retribution

Ссылки 
Blacklight: Tango Down - 1 часть (2010)

Blacklight: Retribution - 2 часть (2012)